Khattabi ist der Familienname folgender Personen:

 Fadila Khattabi (* 1962), französische Politikerin der Partei Renaissance
 Zakia Khattabi (* 1976), belgische Politikerin